Koen van de Laak (født 3. september 1982 i Vught) er en tidligere professionel hollandsk fodboldspiller.

Efter at have spillet et par sæsoner for FC Den Bosch, skiftede han til FC Groningen, hvor han havde kontrakt til 2009.

Karriere 

Fodboldspillere fra Holland
Fodboldspillere fra FC Groningen